

Geografia 
 Irlanda
Limerick – capoluogo della Contea di Limerick
 Stati Uniti d'America
Limerick – città della Contea di York, Maine
Limerick – township della Contea di Montgomery, Pennsylvania

Letteratura 
Limerick – breve componimento poetico

Sport 
Limerick Football Club – società calcistica irlandese

Altro
Thomas R. Limerick – detenuto di Alcatraz